

Patronymie

 Carlos Cardús (1959- ) est un pilote de vitesse moto espagnol.
 Ricard Cardús (1988- ) est un pilote de vitesse moto espagnol.